Die Abfahrt der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1984 war witterungsbedingt vorerst vom 9. Februar auf 12. Februar und letztlich auf den 16. Februar verschoben worden und fand am selben Tag wie die Abfahrt der Frauen statt. Austragungsort war die Bjelašnica. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 803 Meter und war 3,066 Kilometer lang.

Bill Johnson wurde Olympiasieger und holte die erste US-Herrenmedaille überhaupt in einer Speed-Disziplin. Silber ging an den Schweizer Peter Müller und der Österreicher Anton Steiner fuhr zu Bronze.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Abfahrt (Männer)